Troviscal peut désigner :
au Portugal :
Troviscal, paroisse civile de la municipalité d'Oliveira do Bairro, située dans le district d'Aveiro et la région Centre ;
Troviscal, paroisse civile de la municipalité de Sertã, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre.